Brent má více významů:
 Brent (jméno) – mužské jméno
 Brent (příjmení) – příjmení
 Brent (londýnský obvod) – londýnská městská část
 Brent (ropa) – typ ropy